Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star”
 Star – klasa jachtów
 Star Division – producent pakietu biurowego StarOffice
 Star Micronics – producent drukarek
 Star (archiwizacja)
 S.Tar-TV – Małopolska Telewizja Kablowa
 Xerox Star
 Star – hiszpański pistolet
 Star Starachowice – klub sportowy
 Star – singel zespołu Reamonn
 Star – album Super Junior
 Star – amerykański serial telewizyjny

Miejscowości na Białorusi:
 Star – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim
 Star – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie łozieńskim
 Star – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim

Miejscowości w USA:
 Star – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Ada
 Star – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Star (ang. Star Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Star (ang. Star Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Star (ang. Star Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 Star (ang. Star Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
 Star (ang. Star Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Star (ang. Star Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay